Поторо́ча — розмовне позначення привиду.
 Поторо́ча — опудало (вживається як лайливе).

Див. також 
 Потерча

Примітки